Бикерстафф () — английская фамилия.

Фамилия 
 Бикерстафф, Джей Би (род. 1979) — американский баскетболист и тренер.
 Бикерстафф, Исаак (1733—1812) — ирландский драматург и либреттист.
 Бикерстафф, Мелроуз (род. 1983) — американская топ-модель, дизайнер, актриса.